Форма Бови́ля — Богомо́лова (также Бови́ля — Богомо́лова — Фуджи́ки) — квадратичная форма, существующая на вторых когомологиях  компактного гиперкэлерова многообразия. Названа в честь Арно Бовиля и Фёдора Богомолова.

Определение 
Пусть  — образующая в , выбранная так, чтобы  (то есть симплектическая форма). Тогда всякая 2-форма допускает разложение на ходжевы компоненты: . Определим квадратичную форму следующей формулой:

Свойства формы Бовиля — Богомолова 
 Пусть  — универсальная локальная деформация  (её база  будет шаром). Тогда для , достаточно близких к , ,  (в последней формуле  обозначает симметричную билинейную форму, построенную по выше определённой квадратичной форме).
 Отображение, ставящее точке  точку, соответствующую форме  в проективизации вторых когомологий , является, более того, локальным изоморфизмом с множеством нулей формы  (локальная теорема Торелли).
  — невырожденная форма сигнатуры , где  — второе число Бетти.
 Соотношение Фуджики: если , где  — некоторая константа, не зависящая от комплексной структуры на  (а только от его топологии).

Ссылки 
 Global Torelli theorem for hyperkaehler manifolds, Misha Verbitsky

Кэлерова геометрия